Esistono più persone di nome Jörgen Pettersson:

Jörgen Pettersson (1956), giocatore svedese di hockey su ghiaccio
Jörgen Pettersson (1975), calciatore svedese